Djurgårdens IF Damfotbollsförening är den svenska idrottsföreningen Djurgårdens IF:s fotbollssektion för damer.

Historia 

Efter en hopslagning med Älvsjö AIK så tog Djurgården hem sitt första SM-guld 2003, och upprepade sedan bedriften 2004.

Djurgården/Älvsjö blev dubbla mästare genom att även vinna Svenska cupen 2004. Laget vann också Svenska cupen 2005.

2013 kom beslutet att Djurgårdens IF Damfotbollförening går in i Djurgårdens IF Fotbollsförening.

Placering tidigare säsonger

Spelare

Spelartruppen

Tidigare spelartrupper 
 Se Spelartrupper i Damallsvenskan.

Noterbara spelare (urval) 
  Nadine Angerer (2008)
  Kristin "Kicki" Bengtsson (2004–2007)
  Linda Fagerström
  Victoria Sandell Svensson (2003–2009)
  Sara Thunebro (2003–2009)
  Jane Törnqvist (2003–2007)

Referenser

Noter

Externa länkar 

 Fanhemsida

Dam
Fotbollsklubbar i Sverige
Sportklubbar bildade 2003